LPO pode se referir a:
 Lógica de primeira ordem
 Orquestra Filarmônica de Londres (da sigla em inglês: London Philharmonic Orchestra)
 Halterofilismo/levantamento de peso olímpico

Desambiguação